Indiánské léto může označovat:

 Indiánské léto (období) – tzv. "indian summer", je déletrvající suché, slunečné, teplé a málo větrné počasí na konci podzimu; nastává na severoamerickém kontinentu. Babí léto na rozdíl od indiánského nastává na konci léta na evropském kontinentu a není tedy synonymem.

knihy
 Indiánské léto (sbírka) – sbírka črt Ludvíka Aškenazyho ze Spojených států (1956)
 Indiánské léto (Vinnetou) – český název jednoho z dílů Vinnetoua spisovatele Karla Maye
 Indiánské léto (román) – román Aleny Vrbové z r. 1986. Česká kunsthistorička navštíví v 60. letech svou přítelkyni, emigrovavší před válkou do New Yorku, a prožije milostné vzplanutí s jejím synem, který umírá na leukémii, již získal při nehodě ve výzkumu jaderných zbraní.

filmy
 Indiánské léto (film) – autorský film Saši Gedeona
 Indiánské léto (dokumentární film) – dlouhometrážní dokumentární film o Kanadě z roku 1968, režie Rudolf Krejčík

Externí odkazy 
 Indian summer na etymonline.com